Острожец — название населённых пунктов на Украине:

 Острожец — село в Мостисском районе Львовской области
 Острожец — село в Млиновском районе Ровненской области